Interlachen désigne :

 Interlachen, ville du comté de Putnam, dans l’État de Floride ;
 Interlachen, zone non incorporée du comté de Multnomah, dans l’État de l’Oregon.

 Interlaken, ville du canton de Berne.

Voir aussi 
 Interlaken (homonymie)